Manslaughter steht für:

 Manslaughter (Vereinigte Staaten), ein Straftatbestand in den Vereinigten Staaten
 Voluntary manslaughter (England und Wales), ein Straftatbestand in England und Wales
 Involuntary manslaughter (England und Wales), ein Straftatbestand in England und Wales
 Manslaughter (Album), Musikalbum der Band Body Count
 Originaltitel des Films Frauen auf schiefer Bahn aus dem Jahr 1922

Siehe auch:
 Totschlag